Марк Анній (; близько 260 до н. е. — після 218 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор 218 року до н. е.
 Марк Анній Геренній Полліон (; друга половина I століття) — політик часів Римської імперії, консул-суфект 85 року.
 Марк Анній Вер (; ? — 138) — політик, державний діяч часів Римської імперії, консул 97, 121, 126 років.
 Марк Анній Вер Цезар (; 162 — 10 вересня 169) — старший син і першій спадкоємець римського імператора Марка Аврелія. Помер у дитинстві, через що Марку Аврелію наслідував його другий син Коммод.
 Марк Анній Север (; II століття) — римський аристократ, дядько імператора Гордіана II, який також був у родинних зв'язках з імператорами Антоніном Пієм і Марком Аврелієм.
 Марк Анній Флоріан (; 232–276) — римський імператор протягом червня — вересня 276 року. Більш відомий як Флоріан.